Ženská dvouhra Tenerife Ladies Open 2021 probíhala v druhé polovině října 2021. Do singlové soutěže tenerifského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o první ročník turnaje.

Vítězkou se stala nenasazená Američanka Ann Liová, jež ve finále zdolala taktéž nenasazenou Kolumbijku Camilu Osoriovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4 za 70 minut hry. V probíhající sezóně a své kariéře si premiérové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour. Jednalo se zároveň o její první odehrané finále na túře, když předtím v únoru postoupila do závěrečného souboje Grampians Trophy, boj o titul byl však pro časový skluz zrušen. Zisk 280 jí zajistil premiérový posun mezi 50 nejlepších hráček světa, když jí v novém vydání žebříčku patřilo 48. místo.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

WTA Tour 2021
Tenerife Ladies Open
Sport ve Španělsku v roce 2021